Struhařov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Struhařov u Benešova, Okres Benešov
Gemeinde Struhařov u Mnichovic, Okres Praha - východ 
Ortsteil von Kamenice u Prahy, Okres Praha - východ